Добряны — топоним:

Украина 
 Львовская область
 Добряны — село, Львовский район.
 Добряны — село, Стрыйский район, Тростянецкая сельская община.
 Добряны — село, Стрыйский район, Стрыйская городская община.